Bra steht für:
 Bra (Belgien), Ort der Gemeinde Lierneux, Provinz Lüttich in Belgien
 Bra (Piemont), Ort in der Region Piemont (Italien), Provinz Cuneo
 Bra (Käse), norditalienischer Käse mit geschützter Herkunftsbezeichnung
 Bra (Abkürzung für brassière), französisches und englisches Wort für Büstenhalter

BRA steht für:
 Brasil Rodo Aéreo, frühere brasilianische Charterfluggesellschaft (Flugbetrieb 2007 eingestellt)
 BRA (Fluggesellschaft), schwedische Fluggesellschaft, früher Braathens Regional bzw. Golden Air
 SAS Norge (ICAO-Code), norwegische Fluggesellschaft
 Brasilien, Ländercode nach ISO 3166 und Internationales Olympisches Komitee
 Bundesrechenamt
 Bund der Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit
 BRA (Automarke), britische Automarke
 Landkreis Wesermarsch (für Brake (Unterweser)), Kfz-kennzeichen

Brå ist der Familienname folgender Personen:
 Oddvar Brå (* 1951), norwegischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Bra-Ket, Tensornotation von Paul Dirac in der Quantenmechanik
 Bras

Abkürzung